De UEFA Super Cup 2005 was de 31e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 26 augustus 2005 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2004/05; Liverpool en de winnaar van de UEFA Cup 2004/05; CSKA Moskou. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Het was voor het eerst dat een Russische club meedeed in de finale van de UEFA Super Cup. Djibril Cissé werd Man of the Match.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2004/05
Liverpool FC
FK CSKA Moskou
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco